Список управляющих Народного банка Сербии, в соответствии с периодами его существования.

2 июля 1884 года основан Привилегированный народный банк Сербского Королевства, который несколько раз был преобразован и переименован в соответствии с изменениями административно-территориального деления Сербии:
 Привилегированный Народный банк Королевства Сербии (2 июля 1884 — 20 января 1920 года)
 Народный банк Королевства сербов, хорватов и словенцев (20 января 1920 — 3 октября 1929 года)
 Народный банк Королевства Югославии (3 октября 1929 — сентябрь 1946 года)
 Народный банк Югославии (включая Демократическую Федеративную Югославию, Социалистическую Федеративную Республику Югославия и Союзную Республику Югославия; сентябрь 1946 — 19 июля 2003 года)
 Народный банк Сербии (19 июля 2003 года — по настоящее время).

Управляющий Народного банка Сербии представляет Народный банк Сербии, управляет им, организуя свою деятельность на основе Конституции Сербии, Закона о Народном банке Сербии и других законов и несет ответственность за его работу, принимает решение о поездках руководителей и других сотрудников Народного банка Сербии в иностранные центральные банки, международные финансовые организации и другие учреждения за рубежом.

Нынешний управляющий Народного банка Сербии — Йоргованка Табакович, избранная на должность 6 августа 2012 года.

Привилегированный Народный банк Королевства Сербии

Народный банк Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев

Народный банк Королевства Югославия

Народный банк Демократической Федеративной Югославии

Народный банк Социалистической Федеративной Республики Югославия

Народный банк Союзной Республики Югославия

Народный банк Сербии

Примечания

Ссылки 
 Гувернери  (Список управляющих на оф. сайте НБС)

У
Банковское дело в Сербии